Osiedle Żeromskiego w Jeleniej Górze 
 Osiedle Żeromskiego w Mielcu

Zobacz też 
 Ulica Stefana Żeromskiego
 Osiedle Żeromskiego